Reprezentanci Serbii na igrzyskach olimpijskich pierwszy raz wystąpili na letnich igrzyskach olimpijskich w 1912 roku, zadebiutowali wtedy podczas igrzysk w Sztokholmie. Kolejny raz Serbia wystąpiła dopiero w 2008 roku w Pekinie, po rozpadzie Jugosławii.

W 1912 roku reprezentacja Serbii liczyła 3 osoby, a w 2012 – 116 osób.

Tabele medalowe

Medale na poszczególnych olimpiadach

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!